Лист може да се отнася за:
 Лист, анатомичен орган при растенията
 Бенямин Лист (р. 1968), германски химик
 Ференц Лист (1811 – 1886), унгарски композитор